Вулька — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вулька — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Вулька — деревня в Дрогичинском районе Брестской области, Антопольский сельсовет.
 Вулька — деревня в Дрогичинском районе Брестской области,  Брашевичский сельсовет.
 Вулька — агрогородок в Дрогичинском районе Брестской области, Вульковский сельсовет.
 Вулька — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Вулька — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Вулька — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Украина 
 Вулька — до 1945 года название села Волица в Славутском районе Хмельницкой области.
Вулька — до 1946 года название села Волица в Бережанском районе Тернопольской области.

См. также 
 Вулька-Городищенская
 Вулька Лавская